Hauptlage steht

 in der Geometrie eine normalisierte (einfache) Form von Kurven, siehe Kegelschnitt #Die allgemeine Kegelschnittgleichung
die jüngste und oberste Schicht der periglazialen Sedimente, siehe Hauptlage (Geowissenschaft)